Кубок Короля () — ежегодный Кубок Испании по баскетболу, организованный высшей профессиональной лигой Испании, АБК Лига. Проводится с 1933 года.

История
Первый турнир был сыгран в 1933 году и назывался Кубок Испании по баскетболу (Copa de España de Baloncesto). В нём участвовали только команды из провинций Мадрид и Барселона. Это был первый общенациональный турнир по баскетболу, сыгранный в Испании. Во времена Франкизма его называли Кубок Генералиссимуса (Copa del Generalísimo), а с 1977 года — Кубок Короля (Copa del Rey).

Формат
До основания АБК Лиги в 1983 году, турнир проводился в виде игр на вылет в двухматчевых сериях, а финал в виде одной игры на нейтральной площадке. В нескольких сезонах перед играми на вылет был первый групповой этап.

С 1983 по 1986 год был принят формат «Финала четырёх». Две лучшие команды из двух групп АБК Лиги в конце первого этапа получали право принять участие в турнире.

С 1987 года турнир был расширен до формата «Финал восьми». Участие принимают лучшие семь команд в конце первой половины регулярного сезона АБК Лиги и команда-хозяйка турнира. Восемь команд играют на вылет в течение четырёх дней, в одном месте.

Победители

Source: Copa de España ; Linguasport. In Spanish.

Кол-во титулов

Примечания

Ссылки
Anécdotas en blanco y negro . ACB.com
Search for historical results and statistics 
Победители по годам 

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1933 года
Баскетбол в Испании